Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Akiko Morigami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en juillet 2007